Al-Salmiya SC is een professionele voetbalclub uit Koeweit-Stad, Koeweit. De club werd opgericht in 1964 en komt in het seizoen 2014/15 uit in de Premier League van Koeweit. Al-Salmiya is een van de succesvollere voetbalclubs van het land; het speelde het grootste deel van zijn bestaan in de Koeweitse eerste divisie, welke het viermaal won. In het seizoen 2013/14 eindigde de club op de zesde plaats. In het Koeweitse voetbalbekertoernooi bereikte Salmiya achtmaal de finale. In 1993 werd die eindstrijd voor het eerst gewonnen (5–0 overwinning op Al-Yarmouk). Al-Salmiya deed eenmaal mee aan de AFC Champions League, in 2005 – het eindigde in de groepsfase achter het Iraanse PAS Tehran FC.

Het logo van Al-Salmiya SC is gebaseerd op de geografische locatie van Salmiya in Koeweit: het groene vlak geeft het landoppervlak weer en het blauwe vlak staat voor het water, oftewel de Perzische Golf.

Erelijst
Premier League (4)
1980–81, 1994–95, 1997–98, 1999–2000Koeweitse tweede divisie (1)
1971–72
'''Koeweitse voetbalbeker (2)
1993, 2001

Eindklasseringen

Trainer-coaches vanaf 2000 

  Ivan Buljan (2000–2001)
  Adel Abdul Nabi (2001)
  Alfred Riedl (2001–2004)
  Uli Maslo (2005)
  Saleh Al-Asfoor (2005–2006)
  Sándor Egervári (2006–2007)
  Manuel Gomes (2007–2008)
  Mohammed Ibrahem (2008)
  Mihai Stoichiţă (2008–2009)
  Saleh Zakaria (2009)
  Tamas Krivitz (2009–2010)
  Saleh Zakaria (2010)
  Zijad Švrakić (2010–2011)
  Muhammad Karam (2011)
  Sanjin Alagic (2011–2013)
  Mihai Stoichiţă (2013–2014)
  Mohammed Dehelees (2014–)

Bekende (oud-)spelers
 Yamen Ben Zekry
 Odai Al-Saify
 Khalaf Al-Salamah
 Nohair Al-Shammari
 Amr Zaki

Referenties

Koeweitse voetbalclub